Radoševac peut est un toponyme qui peut désigner :
Radoševac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
Radoševac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Golubac, district de Braničevo ;
Radashec/Radoševac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pristina, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).